El término alerta puede referirse:

 a la alerta, el período anterior a la ocurrencia de un desastre
 a Alerta, una localidad peruana
 a Alerta, un programa de televisión de la RCTV venezolana
 a Alerta, un diario español
 a Alerta (A-111), un buque colector de inteligencia militar de la Armada Española